Домп'є́рр-дю-Шеме́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на захід від Парижа, 45 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Домп'єрр-дю-Шемен і Люїтре було об'єднано в новий муніципалітет Люїтре-Домп'єрр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 580,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Домп'єрр-дю-Шемен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Домп'єрр-дю-Шемен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен